Lingua ata (codice ISO 639-3 atm) – lingua delle Filippine 
Lingua pele-ata (codice ISO 639-3 ata) – lingua di Papua Nuova Guinea